Кодекс Борджиа:

 Кодекс Борджиа — унциальный манускрипт V века на греческом и коптском языках.
 Кодекс Борджиа — месоамериканский религиозный и пророческий манускрипт. 
 Группа Борджиа — группа сходных с ним месоамериканских кодексов